Lais Sá do Amaral Junior ou simplesmente Lais Amaral (Nova Iguaçu, 3 de janeiro de 1954) é uma poeta, letrista, intérprete e jornalista brasileira.

Naturais de Nova Iguaçu
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Jornalistas do Rio de Janeiro